El término Erlkönig puede hacer referencia a:
 Der Erlkönig, poema de Johann Wolfgang von Goethe.
 Erlkönig (Schubert), lied de Franz Schubert.